Wellington Gonçalves Amorim (Belo Horizonte, 1977. január 23. –), ismert nevén Wellington Amorim, brazil labdarúgó, a Marília csatára.

További információk 
Adatlapja a transfermarkt.pt oldalon

1977-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
A Villa Nova AC labdarúgói
Az Atlético Mineiro labdarúgói
Az América (MG) labdarúgói
Az SC Recife labdarúgói
Az Ipatinga FC labdarúgói
A Marília AC labdarúgói
Az AD São Caetano labdarúgói
A Figueirense FC labdarúgói
A Ceará SC labdarúgói
A Mirassol FC labdarúgói
A Fortaleza EC labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek